Der Kremlin Cup 2017 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 10-Ball, das vom 18. bis 23. September 2017 im olympischen Sportpark in der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen wurde.

Sieger wurde der Spanier David Alcaide, der im Finale den Titelverteidiger Alexander Kazakis mit 9:6 besiegte. Nick van den Berg und Eklent Kaçi belegten den dritten Platz.

Modus 
Die 101 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren acht Spiele, im Finale neun Spiele. Es wurde mit Wechselbreak gespielt.

Preisgeld

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

 1. Verliererrunde (97.–101. Platz)
  Darja Gorkowa
  Artur Jefimow
  Hamed Rezvani
  Natalja Seroschtan
  Alexander Borukhovich
  Juri Kismereschkin
  Witalij Matwjejew

 2. Verliererrunde (65.–96. Platz)
  Pia Blaeser
  Alan Chestanow
  Antonio Domínguez
  Himan Faraji
  Alexander Garbus
  Roman Grischin
  Wais Gulam
  Alexandra Guleikowa
  Wladimir Kolesnikow
  Jewgeni Kornejew
  Artem Lukin
  Sergei Luzker
  Akseli Matikkala
  Wladimir Matwijenko
  Adam Mscisz
  Dmitriy Naļivko
  Ilja Nekleionow
  Nguyen Thanh Ha Zang
  Johan Pale
  Witalij Pazura
  Walerija Popowa
  Marsel Safiullin
  Nikolai Scharabanow
  Jewgeni Semenow
  Micke Ström
  Søren Terp
  Jegor Trifonow
  Alexander Tschernyschow
  Sami Wetterstrand
  Warwara Woronina

 3. Verliererrunde (49.–64. Platz)
  Stanislaw Achtjamow
  George Antonatis
  Denis Fokin
  Lefteris Georgiou
  Richard Halliday
  Nick Malai
  Babken Melkonyan
  Semjon Perow
  Francisco Sánchez
  Zimafej Sereda
  Jani Siekkinen
  Darja Sirotina
  Kristina Tkatsch
  Andrei Utin
  Alexander Wassiljew
  Wladimir Wlassow

 4. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Dang Thanh Kien
  Do The Kien
  Maxim Dudanez
  Fjodor Gorst
  Michail Kiladse
  Uladsislau Les
  Luong Duc Thien
  Daniel Macioł
  Mark Mägi
  Jegor Plischkin
  Andrei Seroschtan
  Andrei Solodski
  William Thorpe
  Dsmitryj Tschuprou
  Panadiotis Xypoliteas

Finalrunde

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017